Federico Pizarro peut désigner :
 Federico Pizarro (1927–2003), footballeur argentin ;
 Federico Pizarro (né 1986), handballeur argentin.